Die 1. jugoslawische Fußballliga 1950 war die 21. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 5. März 1950 und endete am 12. November 1950.

Seinen dritten Meistertitel bekam der NK Hajduk Split mit insgesamt 28 Punkten in der Tabelle. Der FK Roter Stern Belgrad konnte zwischenzeitlich seinen dritten Pokalsieg in Folge bejubeln.

Modus 
Zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Nachdem der FK Naša Krila Zemun nach Saisonende aufgelöst wurde, stieg nur der Letzte direkt ab. Der Vorletzte spielte in der Relegation gegen den Abstieg.

Teilnehmer und Spielorte 

Die folgende Tabelle und Positionskarte zeigen die Teilnehmer und Spielorte der Saison 1950.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 

|}
Nachdem auch ein drittes Duell der beiden Mannschaften in Zagreb 2:2 endete, konnte der FK Spartak Subotica die anschließende Auslosung gewinnen und blieb somit in der 1. jugoslawischen Fußballsliga. NK Odred Ljubljana musste hingegen in der 2. jugoslawischen Fußballliga verbleiben.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Weblinks 
 Ergebnisse auf sportnet.rtl.hr
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1950